Banal bezeichnet:

 eine Sache im Lehnrecht, die der Lehnsherr seinen Vasallen überlässt, siehe Banal

Banal ist der Nachname folgender Personen:

 AJ Banal (* 1988), philippinischer Boxer
 Joel Banal (* 1958), philippinischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Ban
 Banal-Hof